Скуенек Арвид Карлович, настоящее имя Демидов, Александр Осипович (1890, г. Рига, Российская империя — 10 марта 1939, Москва) — революционер, советский военный разведчик, Управляющий нефтяными промыслами «Прикамнефть».

Профессиональная деятельность 
Родился в Риге, происходил из рабочих, член ВКП(б) с 1908 года, русский. С 1905 по 1912 год — работал на различных заводах в качестве ученика, затем слесаря-фрезеровщика. С мая 1912 по июнь 1913 года, как политзаключённый находился под арестом в центральной рижской тюрьме. С марта 1913 года по март 1915 года на подработках у разных частных лиц. В марте 1915 года прибыл в Архангельск, куда тогда был эвакуирован из Латвии союз портовых рабочих, где по ноябрь 1915 года проработал грузчиком в экспедиционной конторе. В ноябре 1915 года был мобилизован, в чине рядового направлен на службу в 181-й пехотный запасной полк, который дислоцировался в Петрограде, Красном селе. Пробыв в армии около 3-х недель дезертировал вместе с другими солдатами. При помощи одного из рижских знакомых сфабриковал себе поддельный паспорт на имя Скуенек, Арвид Карлович, под данным латышским именем прожил всю свою оставшуюся жизнь. В феврале 1916 года прибыл в Москву, где поступил на учёбу в университет имени А. Л. Шенявского, одновременно работал трубопрокатчиком на заводе «Котуар». 5 мая 1917 года совершил каникулярную поездку в Екатеринославль, где и встретил Октябрьскую социалистическую революцию. Вскоре после переворота возвратился в Москву, партией был направлен на работу комиссаром по транспорту в Центральный транспортный комитет. С февраля 1918 по март 1919 года работал в качестве уполномоченного в Московском продовольственном совете. С марта 1919 по март 1923 года — уполномоченный Наркомпрода РСФСР в Москве, Рязани, Курске, Симбирске, Ставрополе.

Летом 1923 года находясь на даче у своего знакомого Озол случайно познакомился с начальником Разведупра А. Я. Зейбот, где беседуя о событиях в Германии высказал желание побывать за границей. Через несколько дней был приглашён в Разведупр РККА, где ответственным сотрудником Я. К. Берзиным был принят на службу. В ноябре 1923 года направлен в качестве резидента в город Кенигсберг, официально занимая должность 2-го секретаря консульства. В конце 1924 года под угрозой провала был отозван в Москву, откуда был направлен в Гельсингфорс на такую же работу. В Финляндии проработал до конца 1926 года, то есть до момента своего перехода в одно из подразделений Разведупра СССР — «Востваг». Занимал в нём сначала должность товароведа, а затем директора московской конторы Воствага, выезжая несколько раз в Германию под фамилией Фрейберг, Яков Оттович. В 1929 году был демобилизован.

После своей демобилизации А. Д. Скуенек какое то время работал слесарем на заводе «Каучук». С 1930 по 1935 год получил высшее образование в Московском нефтяном институте. С декабря 1935 года по июнь 1938 года — Управляющий промыслами «Прикамнефть». Руководил строительством Краснокамского промысла, объявленного ударной стройкой «Второго Баку». В июне 1938 года по состоянию здоровья перешёл на работу в Главное управление высшими учебными заведениями Наркомата здравоохранения СССР — заведующий снабжением Кинофоторадиоцентра.

Арест, казнь и реабилитация 
16 сентября 1938 года Скуенек, Арвид Карлович был арестован по обвинению по статьям 58-1а, 58-7, 58-8, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР. 10 марта 1939 г. года был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР и приговорён к высшей мере наказания (расстрелу). Приговор приведён в исполнение в Бутырской тюрьме в тот же день. Место захоронения находится в общей могиле Донского монастыря.

Реабилитирован 15 февраля 1956 г. ВКВС СССР.

Примечания

Литература 
 КТО ВЫ, АРВИД СКУЭНЕК?
 Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. — , 2012.
 Нефть страны советов: сборник научных трудов под общей редакцией В. Ю. Алеклерова. — С. 381. — ISBN 5-93646-085-1
 Становление нефтяного комплекса в Уральском и Поволжских регионах. — Самара: ГОУВПО "Самарский государственный университет, 2009. — С. 391.

Революционеры Латвии
Персоналии:Военная разведка
Сотрудники ГРУ
Разведчики СССР
Члены КПСС
Репрессированные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1939 году
Нефтяники России